Écuelles est le nom de deux communes françaises : 
 Écuelles, en Saône-et-Loire
 Écuelles, ancienne commune de Seine-et-Marne

Autres 
 Les Écuelles est un film documentaire burkinabè d'Idrissa Ouedraogo

Voir aussi